Kräuter steht für:

 unspezifisch pharmazeutische Pflanzen, siehe Heilpflanze
 unspezifisch pflanzliche Lebensmittel, siehe Küchenkraut
 unspezifisch nicht kultivierte krautige Pflanzen, siehe Wildkraut
 Begleitvegetation in der Landwirtschaft, siehe Unkraut
 Krautige Pflanze
 Kräuterschnaps, auf Kräutern basierende Spirituose

Kräuter ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Kräuter (1855–1915), badischer Landtagsabgeordneter
 Franz Kräuter (1885–1969), rumäniendeutscher Politiker und Philologe
 Günther Kräuter (1956–2021), österreichischer Beamter, Politiker (SPÖ) und Abgeordneter zum Nationalrat
 Harald Kräuter (* 1970), österreichischer Medienmanager bei ORF
 Luise Kräuter (1891–1937), deutsche Politikerin (SPD)
 Philipp David Kräuter (1690–1741), deutscher Komponist, Organist und Musikdirektor in Augsburg
 Rainer Kräuter (* 1964), deutscher Politiker (Die Linke)
 Sebastian Kräuter (1922–2008), rumäniendeutscher katholischer Bischof
 Theodor Kräuter (1790–1856), Weimarer Bibliothekar, Großherzoglicher Rat und Sekretär Goethes
 Uwe Kräuter (* 1945), deutscher Unternehmer
 Winfried Kräuter (* 1956), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kraut
 Kreuter
 Kreutter